Plaats in Indonesië
 Langenharjo (Grogol), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Langenharjo (Margorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Langenharjo (Plemahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java